Диди — «старшая сестра» во многих индийских языках, а также некоторых языках неиндийского происхождения.
 Диди — «младший брат» в мандаринском языке.
 Ди́ди (с  старшая сестра) — обращение к ачарьям-женщинам, принятое в социально-духовном движении Ананда Марга.

Персоналии 
 Диди (наст. имя — Валдир Перейра) (1929—2001) — бразильский футболист, двукратный чемпион мира (1958, 1962).
 Диди (род. 1982) — бразильский футболист.
 Диди, Ибрахим Мухаммад (ум. 1980) — первый вице-президент Мальдив.
 Диди-Юберман, Жорж (род. 1953) — французский философ, занимается философией образа и изображения.